Jumanji (1996-1999) – serial animowany produkcji amerykańskiej. Zawiera 40 odcinków podzielonych na 3 serie. Emitowany dawniej w Polsacie.

Fabuła 
Rodzeństwo Peter i Judy pewnego dnia znudzeni wszystkim znajdują magiczną grę planszową "Jumanji". Za każdym rzutem kostką rodzeństwo otrzymuje od gry zagadkowe zdanie przechodząc do niebezpiecznego świata. Spotykają tam także gracza, Alana. Aby opuścić grę, należy rozwiązać otrzymaną zagadkę.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Filmowe adaptacje utworów Chrisa Van Allsburga
Seriale telewizyjne emitowane od 1996
Amerykańskie adaptacje filmowe